I'm Going to Tell You a Secret – film-documentario del 2004 diretto da Jonas Åkerlund che racconta i retroscena del Re-Invention Tour della cantante Madonna. 
 I'm Going to Tell You a Secret – album live della cantante Madonna uscito nel 2006.